Neupreis steht für:
 Preis (Wirtschaft), Verkaufspreis für Neugüter, im Handel
 Neuwert (Versicherungsrecht)
 Anschaffungskosten (Betriebswirtschaft)